12-й міжзональний турнір з шахів — етап шахових змагань на першість світу, що проходив у Москві від 6 до 25 вересня 1982 року.

Двоє переможців здобули право грати в матчах претендентів.

Турнірна таблиця

Література 
 Шахи: Енциклопедичний словник//Гол. ред. А. Є. Карпов. — М.:Рад.енциклопедія, 1990. — С. 107, 540. — 624 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Посилання 
  Партії на сайті pgnmentor.com

Міжзональні турніри
1982 у шахах